Elle s'appelait Sarah est le titre de plusieurs œuvres :
 Elle s'appelait Sarah, roman de Tatiana de Rosnay (titre original, Sarah's key), sorti en 2006 ;
 Elle s'appelait Sarah, adaptation du roman au cinéma, par le réalisateur Gilles Paquet-Brenner, sorti en 2010 ;
 Elle s'appelait Sarah, adaptation en bande dessinée, par le dessinateur Horne et le scénariste Pascal Bresson, paru en 2018.

Cette expression est aussi une phrase marquante de la chanson Comme toi de Jean-Jacques Goldman.